Ceylan ist ein türkischer weiblicher Vorname mongolischer Herkunft und häufiger Familienname. Selten gibt es ihn auch als männlichen Vornamen (ähnlich wie z. B. Kim im Deutschen).

Bedeutung 
Ceylan bedeutet im Türkischen „Die Gazelle“.

Namensträger

Vorname 

 Ceylan Avcı (* 1974), türkische Sängerin

Familienname 
 Abdil Ceylan (* 1983), türkischer Langstreckenläufer
 Ali Ceylan (* 1998), deutscher Fußballtorhüter
 Bülent Ceylan (* 1976), deutscher Comedian und Kabarettist
 Dennis Ceylan (* 1989), dänischer Boxer
 Emrehan Ceylan (* 1980), türkischer Fußballtorhüter
 Erol Ceylan (* 1972), deutscher Boxpromoter
 Fatih Ceylan (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Hakan Ceylan (* 1979), türkischer Fußballschiedsrichter
 Hasan Ceylan (1922–1980), türkischer Schauspieler
 Moses Ceylan (* 1980), deutscher Koch
 Mücahit Ceylan (* 1991), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Murat Ceylan (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Nuri Bilge Ceylan (* 1959), türkischer Filmregisseur
 Oğuz Ceylan (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Rauf Ceylan (* 1976), deutscher Sozial- und Religionswissenschaftler
 Selma Ceylan (* 1956), deutsche Autorin
 Tahir Musa Ceylan (* 1956), türkischer Schriftsteller und Philosoph
 Turan Ceylan (* 1968), türkischer Ringer
 Ufuk Ceylan (* 1986), türkischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Ceren (Vorname)

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname